Иван Богословский:
 Богословский, Иван Владимирович (1853—1911) — русский писатель, директор Симферопольского коммерческого училища.
 Богословский, Иван Иванович (в монашестве Иосиф; 1800—1892) — епископ РПЦ, архиепископ Воронежский и Задонский.